Concordia Airport kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Comodoro Pierrestegui Airport, flygplats, Entre Ríos,

Brasilien 

 Concórdia Airport, flygplats, Santa Catarina, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Brasilienförgreningar